FIS Cup kobiet w skokach narciarskich 2016/2017 – 5. w historii sezon cyklu FIS Cup w skokach narciarskich kobiet. Rozpoczął się on 2 lipca 2016 w austriackim Villach, a zakończył się 28 stycznia 2017 w amerykańskim Eau Claire. W sumie rozegranych zostało 13 konkursów (10 letnich i 3 zimowe).

Tytułu broniła reprezentantka Polski Kinga Rajda, która w sezonie 2015/2016 pokonała o 46 punkty Rumunkę Danielę Haralambie zajmując pierwsze miejsce. Polka nie obroniła pierwszego miejsca w klasyfikacji generalnej i zajęła ostatecznie drugie miejsce za Rumunką Haralambie.

Zwycięzcy

Kalendarz zawodów

Statystyki indywidualne

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna 
Opracowano na podstawie.

Nieoficjalna klasyfikacja drużynowa 
Opracowano na podstawie.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

FIS Cup w skokach narciarskich
Sezon 2016/2017 w skokach narciarskich